Il singolare  dello  Sparkassen Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Thomaz Bellucci era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Florian Mayer ha battuto in finale Jiří Veselý 4–6, 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Florian Mayer (Campione)
  Horacio Zeballos (primo turno)
  Tobias Kamke (secondo turno)
  Jan Hájek (secondo turno)

  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
  Jiří Veselý (finale)
  Federico Delbonis (quarti di finale)
  Dušan Lajović (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sparkassen Open 2013
ATP Challenger Tour 2013